Carlos Eduardo de Fiori Mendes, mais conhecido como Kadu (Andradina, 28 de agosto de 1986), é um futebolista brasileiro que atua como meia esquerda. Atualmente, joga pelo Estrela Vermelha da Sérvia.

Começou sua carreira no União Barbarense, depois teve uma brave passagem pela Ponte Preta e se firmou no Campinas, depois sendo vendido para o Porto Alegre Futebol Clube, logo depois foi transferido para o Fudbalski Klub Zeta Golubovci de Montenegro, jogando por duas temporadas até se transferir para o Estrela Vermelha.

Ligações externas 
 
 
 
 

Naturais de Andradina
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas da União Agrícola Barbarense Futebol Clube